Cette liste présente le palmarès et les principaux records du Tour d'Espagne depuis sa création en 1935.

Palmarès

Records 
Victoires
 4 :  Roberto Heras
 3 :  Tony Rominger,  Alberto Contador,  Primož Roglič
 2 :  Gustaaf Deloor,  Julián Berrendero,  José Manuel Fuente,  Bernard Hinault,  Pedro Delgado,  Alex Zülle,  Christopher Froome

Classement de la montagne
 5 :  José Luis Laguía
 4 :  José María Jiménez,  David Moncoutié
 3 :  Emilio Rodríguez,  Antonio Karmany,  Julio Jiménez,  Andrés Oliva
 2 :  Julián Berrendero,  Federico Bahamontes,  José Luis Abilleira,  Felipe Yáñez,  Luis Herrera,  Tony Rominger,  Félix Cárdenas

Classement par points
 4 :  Sean Kelly,  Laurent Jalabert
 3 :  Erik Zabel,  Alejandro Valverde
 2 :  Jan Janssen,  Domingo Perurena,  Uwe Raab,  Primož Roglič

Classement combiné
 3 :  Alejandro Valverde
 2 :  Sean Kelly,  Federico Echave,  Roberto Heras,  Denis Menchov,  Alberto Contador
Écarts
 le plus grand : 31 min 52 s en 1945 entre Delio Rodríguez et Julián Berrendero
 le plus petit : 6 s en 1984 entre Éric Caritoux et Alberto Fernández Blanco

Étapes
 En 1977, Freddy Maertens remporte la Vuelta après avoir remporté 13 étapes sur les 20 (dont 2 demi-étapes).

Vainqueurs multiples

Records de podiums

Podiums par pays

Victoires d'étapes individuelles

Victoires d'étapes par pays

Détails des victoires d'étapes par années

Bilan par nations 
Victoires
 32 : 
 9 : 
 7 : 
 6 : 
 5 : 
 3 : , , 
 2 : , , 
 1 : , , 

Classement de la montagne
 48 : 
 9 : 
 6 : 
 3 : 
 2 : , 
 1 : , , 

Classement par points
 17 : 
 13 : 
 8 : 
 6 : 
 5 : , 
 4 : 
 3 : 
 2 : , 
 1 : ,

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du Tour de France
 Palmarès du Tour d'Italie

Tour d'Espagne